Конда:
 Конда — краткое название княжества, существовавшего с середины XV до конца XVI века.
 Конда — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Конда — коммуна во Франции, в департаменте Ло.
 Конда — краткое название коммуны Конда-сюр-Тренку, во Франции, в департаменте Дордонь.
 Конда — деревня в Няндомском районе Архангельской области России.
 Конда — язык в Индии.

Реки 
 Конда — река в Бурятии, приток Витима.
 Конда (Куанда) — река в Забайкальском крае, приток Витима.
 Конда — река в Ханты-Мансийском АО, приток Иртыша.
 Конда (Малая Конда) — река в Красноярском крае, приток Кети.
 Конда — река в Красноярском крае, приток Малой Кети.
 Конда — река в Иркутской области, приток Непы.
 Конда — река в Архангельской области, приток Северной Двины.
 Конда — река в Якутии, приток Чары.
 Конда — река в Свердловской области, приток Ляли.

Фамилия 
 Конда, Исхаку (род. 1999) — ганский футболист.